Vieri ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Vieri (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Lido Vieri (* 1939), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Massimiliano Vieri (* 1978), australischer Fußballspieler
 Michele di Vieri (1469–1487), italienischer Poet
 Roberto Vieri (* 1946), italienischer Fußballspieler
 Ugolino di Vieeri (1438–1516), italienischer Poet

Siehe auch:
 Vieri de’ Pazzi (Begriffsklärung)
 Züri-Vieri (Stützkonstruktion für Vordächer)
 Vieritz (Ortsteil von Milower Land)
 Viri